Le Vieux-Lille est un quartier de Lille riche en édifices du .
 Le vieux-lille est un fromage proche du maroilles.
 La Vieux-Lille est une bière brassée à Saint-Amand-les-Eaux par IBB.